Бургу́ндія () — власна назва. Також — Бурго́нь (), Борго́нія ().

Історія 

 411—1378 (з перервами): Королівство Бургундія  — назва, дана різним державам, розташованим у Савойї або поблизу неї на сучасному південному сході Франції.

 411—534: Королівство бургундів — варварське королівство бургундів у Рейнланді, та згодом в Савойї.
 534—933:  — територіально-політичні та державні утворення у складі Франкського королівства.
855—863: Королівство Нижня Бургундія та Прованс — одна з держав, утворених після розпаду імперії Карла Великого.
879—933: Нижня Бургундія — одна з держав, утворених після розпаду імперії Карла Великого.
 887—933:  — одна з держав, утворених після розпаду імперії Карла Великого.
 933—1378: Арелатське королівство — об'єднана держава Верхньої і Нижньої Бургундій; з 1032 року у складі Священної Римської імперії.
 880—1482: Герцогство Бургундія — герцогство на землях королівства Арелат.
 Бургундська монархія — володіння бургундських герцогів у XV столітті.
 870—1678: графство Бургундія — графство у складі Верхньої Бургундії; з 1366 року — Франш-Конте.

Топоніми

Бургундія — регіон на сході Франції.
 Бургундія (виноробний регіон).
 Бургонь (Марна)

Боргоне-Суза

Див. також 
  — пасажирський лайнер, який затонув 1898 року.
  (374) Бургундія — астероїд.